Сетчатоглазки () — род бесхвостых земноводных из семейства квакш.

Классификация 
На январь 2023 года в род включают 44 вида:

Примечания

Ссылки 
 Australian Frog Database: Nyctimystes dayi
 ADW: Nyctimystes: Classification

Pelodryadidae